Поняття «формула» має широке використання:
 Хімічна формула
 Формула в MS Excel
 Математична формула
 Епічна формула
 Зубна формула — система опису зубів у ссавців у якій враховуються як тип, так і розташування зубів
 Магічна формула
 Формула квітки — умовне позначення будови квітки знаками, літерами та цифрами

Інше 
 «Формула кохання» () — радянський телефільм 1984 року режисера Марка Захарова за мотивами повісті Олексія Толстого «Граф Каліостро».
 Формула-1 H2O — чемпіонат світу з перегонів на моторних човнах.